Sezon 1971/1972 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1971/1972 Roma wygrała w Anglo-Italian Cup, w którym uczestniczyły włoskie i angielskie drużyny. W finale "giallorossi" pokonali Blackpool F.C. 3:1. Przed sezonem doszło do zmiany prezydenta - Gaetano Anzalone zastąpił Alvaro Marchiniego. Anzalone ponownie zatrudnił Helenio Herrerę na stanowisku trenera. Doprowadził on Romę do 7. miejsca w lidze.

Rozgrywki 
 Serie A: 7. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach